

Patronyme ou prénom 
Le patronyme allemand Matz est dérivé de Mathias ou Matheus.

 Jean-Michel Matz (1963-2020), historien et professeur français ;
 Matz, scénariste de bande dessinée ;
 Michael Matz (né en 1951), cavalier de saut d'obstacles américain ;
 Peter Matz (1928-2002), compositeur américain ;
 Vanessa Matz (née en 1973), femme politique belge ;
 Yukihiro "Matz" Matsumoto, créateur du langage de programmation Ruby.

Hydronyme 

 Matz, rivière française de l'Oise, sous-affluent de la Seine.

Toponyme 

 Canny-sur-Matz, commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Marest-sur-Matz, commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Margny-sur-Matz, commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Ressons-sur-Matz, commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Roye-sur-Matz, commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme